A Toppserien Norvégia női labdarúgásának legfelsőbb osztályú bajnoksága, melyet a Norvég labdarúgó-szövetség (NFF) 1984-ben hozott létre.

Lebonyolítása 
A 2020-as szezontól 10 csapat vesz részt a bajnoki küzdelmekben.

A 2021-es szezon résztvevői

Bajnokok 
Az alábbi táblázat az 1984 óta megrendezésre kerülő norvég női bajnokságok győzteseit tartalmazza.

Klubonként

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
1. divisjon
Norvég női labdarúgókupa
Női UEFA-kupa
UEFA Női Bajnokok Ligája

Női labdarúgó-bajnokságok